Il torneo di fioretto individuale femminile del campionato mondiale di scherma 2019 si è svolto il 19 luglio 2019 a Budapest. Le qualificazioni si sono svolte il 16 luglio 2019.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2019